Mistrovství světa v hokejbalu 2011 byla největší hokejbalová akce roku 2011.

Účastníci

Stadiony

A-Pool

Skupina A 

Zápasy

Konečná tabulka

Skupina B 

Zápasy

Konečná tabulka

Play-off

Utkání o umístění

Utkání o 7.-10. místo

Utkání o 9. místo

Utkání o 7. místo

Utkání o 5. místo

Čtvrtfinále

Semifinále

Utkání o medaile

Utkání o 3. místo

Finále

B-Pool

Skupina A 

Zápasy

Konečná tabulka

Skupina B 

Zápasy

Konečná tabulka

Play-off

Utkání o umístění

Utkání o 5.-8. místo

Utkání o 7. místo

Utkání o 5. místo

Semifinále

Utkání o medaile

Utkání o 3. místo

Finále

Baráž o A-Pool 

Nezapočítává se do konečného pořadí.

Konečné pořadí týmů

Externí odkazy 
 Oficiální stránky MS 2011

Mistrovství světa v hokejbalu
Sportovní události v Bratislavě
Hokejbal v roce 2011
Hokejbal na Slovensku
Sportovní události na Slovensku
Sport na Slovensku v roce 2011